Christian von Pentz – militare tedesco
 Patrick Pentz – calciatore austriaco
 Thomas Wesley Pentz, noto come Diplo – disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense